Argo může znamenat:

 Argó – bájná loď z řecké mytologie
 Argo – české nakladatelství
 Argo (film) – americký film z roku 2012
Program Argo – průzkum mořských hloubek tisícovkami robotických sond

Podobné 
 Argonaut

Externí odkazy